В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Мартіна Хінгіс і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма 6-3, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Жюлі Алар-Декюжі /  Ай Суґіяма (фінал)
 Мартіна Хінгіс /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Чанда Рубін /  Сандрін Тестю (півфінал)
 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (2-ге коло)

 Ліндсі Девенпорт /  Анна Курникова (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес /  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
 Відсутня
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)